U 896 steht für:

 Runenstein U 896, ein Stein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U 896 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, am 22. September 1943 bei der AG Weser in Bremen beauftragt, aber nicht fertiggestellt.

U896